Een andere benaming voor een Power over Ethernet power injector
 Een Engelse benaming voor een netvoedingsadapter